

Geografia
 Foresta di Montes – foresta demaniale della Sardegna, Italia
 Los Montes – comarca nella provincia di Granada, in Andalusia, Spagna
 Montes – frazione di Malé, in provincia di Trento, Italia
 Montes – freguesia di Alcobaça, Portogallo
 Montes – comune dello stato di Sucre, Venezuela

Persone
 Adolfo González Montes (1946) – vescovo cattolico spagnolo
 Alessio Castro-Montes (1997) – calciatore belga
 Andrés Montes (1955-2009) – giornalista spagnolo
 Antonio Montes (1911-1984) – ciclista su strada spagnolo
 Carlos Montes (1965-2014) – cestista spagnolo
 César Montes (1997) – calciatore messicano
 Clemente Montes (2001) – calciatore cileno
 Conchita Montes (1914-1994) – attrice e giornalista spagnola
 Elisa Montés, pseudonimo di Elisa Rosario Ruiz (1934) – attrice spagnola
 Francisco Montes (1943) – ex calciatore messicano
 Gonzalo Montes (1994) – calciatore uruguaiano
 Ismael Montes (1861-1933) – politico boliviano
 Iván Montes (1998) – attore, ballerino e modello spagnolo
 Jorge García Montes (1896-1982) – avvocato e politico cubano
 Juan Pablo Montes (1985) – calciatore honduregno
 Julia Montés (1995) – attrice e modella filippina
 Luis Montes (1986) – calciatore messicano
 Miguel Montes (1980) – ex calciatore salvadoregno
 Omar Montes (1988) – cantante, personaggio televisivo ed ex pugile spagnolo
 Nacho Montes, propr. Ignacio Montes González (1992) – attore spagnolo
 Pablo Montes (1947-2008) – velocista cubano
 Rodrigo Montes (2000) – calciatore argentino
 Salvador Montes de Oca (1895-1944) – vescovo cattolico venezuelano
 Vicente di Montes (...–X secolo) – abate benedettino spagnolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Camille Montes – personaggio del film Quantum of Solace
 Galeas per montes – impresa memorabile realizzata dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo
 Luin Montes – formazione geologica sulla superficie di Titano
 Mons – formazione geologica extraterrestre assimilabile ad una montagna in esogeologia